Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 12. bis 16. Juli ein Turnier im Ultimate Frisbee statt. Austragungsort war die John Carroll Catholic High School.

Männer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse des Wettbewerbs (englisch)

Ultimate
2022